Plaats in Indonesië
 Rowodadi (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Rowodadi (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Rowodadi (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra